Німецькі назви латвійських топонімів — список німецьких назв місцевостей у Латвії. Подається у абетковому порядку. Ліворуч — німецька назва, праворуч — латвійський відповідник. У XIII — XIX століттях панівною мовою на території Латвії була німецька. Німецькі назви широко використовувалися у світовій географічній та історичній літературі до середини XX століття. Після здобуття Латвією незалежності німецькі назви вважаються екзонімами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Джерела 

 Wolfgang Laur: Deutsche Orts-, Landes- und Gewässernamen in den Baltischen Ländern. Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 2001.
 Hans Feldmann, Heinrich Meyer, Gerhard von Pantzer: Verzeichnis lettländischer Ortsnamen. Harry von Hofmann Verlag, Hamburg-Hamm 1963 (Nachdruck der 1938 im Verlag von E. Bruhns, Riga erschienenen 1. Aufl.)
 
 
 

Середньовічна Латвія
Тевтонський орден
Новоісторична Латвія
Лівонський орден
Німецька мова